Palenica steht für:

 Palenica (Pieninen), Berg in den polnischen Kleinen Pieninen, einem Gebirgszug der Pieninen 
 Palenica (Ustroń), Berg in Polen auf dem Gemeindegebiet von Ustroń
 Palenica (Schlesische Beskiden), Berg in Polen auf dem Gemeindegebiet von Bielsko-Biała
 Palenica Kościeliska, Berg in den polnischen Pogórze Gubałowskie, einem Gebirgszug der Pogórze Spisko-Gubałowskie 
 Palenica Białczańska, Alm im Tal Dolina Białki in der polnischen Hohen Tatra
 Palenica (Saybuscher Beskiden), Berg in den Saybuscher Beskiden in Polen und der Slowakei

Palenica ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Palenica (* 1987), US-amerikanische Filmproduzentin, Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin

Siehe auch: 

 Palencia